Die Ehrenklasse Saar 1946/47 war eine von der französischen Militärregierung genehmigte Spielklasse für saarländische Fußballvereine, die zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember 1946 im Ligasystem in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften ausgespielt wurde und die höchste Amateurklasse darstellte. In der Vorsaison hatten lediglich die vor dem Krieg in der Gauliga Westmark gestarteten Vereine 1. FC Saarbrücken und VfB Neunkirchen an der Oberliga Südwest, Gruppe Saar-Pfalz-Hessen, teilgenommen. Im August 1946 hatte der 1. FC Saarbrücken nach dem Erfolg über den SV Fortuna Rastatt die französische Zonenmeisterschaft gewonnen. Nach Abschluss des auf das Saarland beschränkten Wettbewerbs nahmen der 1. FC Saarbrücken und der VfB Neunkirchen bereits im Januar 1947 wieder an der Nordgruppe der Oberliga Südwest teil.

Abschlusstabellen

Vorrunde Ehrenklasse Saar, Gruppe 1 

Der 1. FC Saarbrücken erreichte zwei Siege gegen den SV Preußen Merchweiler (8:0, 9:0) und den SV Homburg (4:1, 4:2), einen Sieg und ein Unentschieden gegen den VfB Neunkirchen (1:1, 3:0) sowie einen Sieg und eine Niederlage gegen den SV Saarbrücken (4:0, 3:4) und den TSV Dudweiler (2:3, 7:2). Für die „Molschder“ unter Spielertrainer Wilhelm Sold kamen in der Ehrenklasse folgende Spieler zum Einsatz (in Klammern Anzahl der Tore): Daun und Lehnhoff im Tor sowie Karl-Heinz Adolph (1), Jakob Balzert (4), Karl Berg (4), Nikolaus Biewer, Arthur Braun, Johann Herberger, Heinrich Herrmann (1), Franz Kraußer (17), Peters (1), Waldemar Philippi (2), Hans-Joachim Plückhahn (2), Heinrich Schmidt, Konrad Schreiner (8) und Wilhelm Sold (4) als Feldspieler, dazu ein Eigentor.

Vorrunde Ehrenklasse Saar, Gruppe 2 

|- bgcolor="#ccffcc"
| 1.|| align="left" | SuSG Völklingen|| || || || || || ||
|-
| 2.|| align="left" | SV Ludweiler||  || || || || || ||
|-
| 3.|| align="left" | FC Ensdorf||  || || || || || ||
|-
| 4.|| align="left" | TuS Burbach||  || || || || || ||
|-
| 5.|| align="left" | SC Blieskastel||  || || || || || ||
|-
| 6. || align="left" | SV St. Ingbert||  || || || || || ||
|}

Abschlusstabelle Ehrenklasse

Bewährungsklasse Saar (III) 
Unterhalb der Ehrenklasse Saar bildeten die zwei Gruppen der Bewährungsklasse Saar in der Saison 1946/47 die zweithöchste Amateurspielklasse im saarländischen und gleichzeitig dritthöchste Spielklasse im westdeutschen Fußball. Weitere Leistungsstufen als Unterbau stellten mehrere Gruppen der Kreisklasse I (dritte Amateurspielklasse) sowie der Kreisklasse II (vierte Amateurspielklasse) dar.

 Bewährungsklasse Saar, Gruppe West (Abschlusstabelle)

 Bewährungsklasse Saar, Gruppe Ost (Abschlusstabelle)

Literatur 
 Reinhard Klimmt, Herbert Günther: Die Molschder 1903–2003. 100 Jahre 1. FC Saarbrücken. Saarbrücken 2003, ISBN 3-00-012542-6, S. 46.

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1946/47
Fußballwettbewerb im Saarland